Сакович — прізвище

 Сакович Адам Матвій — шляхтич гербу Корвін, смоленський воєвода, зять мінського каштелянв Петра Тишкевича
 Сакович Андрій — шляхтич
 Сакович Володимир Олегович — старший сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Сакович Ірина Валер'янівна (1926) — митець-декоратор і мистецтвознавець.
 Сакович Касіян (1578—1647) — шляхтич руський, церковний діяч і письменник-полеміст, ректор Київської братської школи з 1620 року.
 Сакович Христофор — релігійний діяч.

Примітки 

Саковичі